Английская независимость — это политическая позиция, выступающая за выход Англии из Соединённого Королевства. На поддержку сецессии Англии (самой крупной и наиболее населённой страной Королевства) повлияло увеличение деволюции политической власти Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии, где независимость от Соединённого Королевства — это видный предмет политических споров.

Английская независимость воспринималась её пропонентами как способ разрешить Западно-лотианский вопрос британской политики: члены парламента от Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в парламенте Великобритании в Вестминстере имеют возможность голосовать по затрагивающим Англию вопросам, но английские члены парламента не имеют такой же власти над эквивалентными вопросами в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, поскольку эти полномочия переданы парламенту Шотландии, Собранию Северной Ирландии или Национальной Ассамблее для Уэльса. Эта аномалия была решена в 2015 году использованием процедурами английских голосов за английские законы с целью подтверждения того, что влияющее лишь на Англию законодательство требует большинства голосов членом парламента, представляющих Англию.

В то время как некоторые небольшие партии выступали за английскую независимость, все крупные всебританские политические партии придерживаются устоявшейся позиции британского унионизма и выступают против изменения статуса Англии. Шотландские требования независимости, а не английские требования, считаются самой главной угрозой британскому единству; по итогам референдума 18 сентября 2014 года Шотландия проголосовала против независимости.

История 

Английская национальная идентичность разрабатывалась длительный период времени. По окончании римского правления в Британии с середины IV века, современная Англия была постепенно заселена германскими группами. Совместно известные как Англо-саксы, они были Англами и Саксами из нынешних пограничных территорий Дании и Германии и Ютами из полуострова Ютландия. Королевство Английское появилось в X веке: оно простиралось на большо́й части южных 2/3 Великобритании и близлежащих островов. Норманнское покорение Уэльса 1067—1283 годов (формализованное Статутом Руддлан в 1284 поставило Уэльс под английский контроль и Уэльс оказался под английским законом. Акты 1535—1542 расформировали Княжество Уэльское.

В 1603 году со смертью Елизаветы I был установлен союз корон, что привело к восшествию на английский трон Якова VI, короля Шотландии, следствием чего стало объединение Англии и Шотландии в унии. В 1707, Акты Унии были приняты как парламентом Англии, так и парламентом Шотландии, формально приведя к образованию Королевства Великобритания. Уния была крайне непопулярна как в Англии, так и в Шотландии. Подписывавших Акт шотландцев заставили подписать документы втайне из-за массовых выступлений и беспорядков в столице Шотландии, Эдинбурге. Шотландия, впрочем, сохранила шотландский закон, отличный от закона Англии и Уэльса.

В 1800, Королевство Великобритании и Королевство Ирландское приняли новые Акты об Унии, создавшие Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии. В 1921 был согласован Англо-ирландский договор, позволивший Южной Ирландии под правлением Ирландского свободного государства стать доминионом, приведя к тому, что лишь Северная Ирландия остаётся в Соединённом Королевстве, которое в 1927 было формально переименовано в Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Аргументы в поддержку независимости Англии 
Сторонники английской суверенности утверждают что суверенная Англия обладала бы одной из сильнейших экономик мира, с установленным ВВП в 2.865 триллионов долларов США по состоянию на 2015, делая её 5, 6 или 7 крупнейшей экономикой мира в зависимости от рассчётов. Также утверждалось что Англия была бы 15 богатейшей страной мира, с ВВП на душу населения в 33,999 долларов США в 2015. Эквивалентные цифры в $30,783 для Шотландии, $23,397 для Уэльса и $24,154 для Северной Ирландии, или $27,659 для Соединённого Королевства без Англии.

Вместе с Лондоном, ведущий мировой город и крупнейший финансовый центр мира, как её столицей, Англия продолжила бы обладать привлекательной системой образования, включающей некоторые из самых престижных университетов мира.

Сторонники английской независимости 
Политические партии
 Партия английской независимости
 Английские демократы

Люди
 Leo McKinstry, журналист, историк и автор.
 Andrew Perloff, спонсор UKIP инвестор в собственность.
 Roger Scruton, философ.
 Robin Tilbrook, лидер Английских Демократов.

Опросы 
Движение английских националистов берёт корни в историческом предании, предшествующем Соединённому Королевству. Восход английской идентичности в недавние годы, как показывает увеличение случаев показа английского флага (к примеру во время международных спортивных соревнований в отношении английской национальной футбольной команды), иногда объясняется СМИ увеличенной деволюцией политической власти Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.
Одна возможная инициатива для установления самоуправляющихся английских политических установлений это Западно-лотианский вопрос: законодательное несоответствие когда члены парламентов всех четырёх стран Королевства могут голосовать по вопросам, влияющим исключительно на Англию, в то время как те же вопросы деволюцированы местным собраниям в других странах. (К примеру, шотландский член парламента Западного Лотиана может влиять на управление Западными Мидлэндами.)

Нынешние движения английских националистов существенно отличаются от мейнстримных шотландских, уэльских и корнских движений (в то же время некоторым разновидностям ирландского национализма) до степени частой ассоции их с поддержкой правоцентризма в экономике и социальной сфере. Националисты в других частях Британских островов склоняются к социал-демократии. Английский национализм также часто ассоциируется с евроскептицизмом: одна причина оппозиционности ЕС заключается в позиции, согласно которой Англия была своевольно подразделена на подрегионы с подачи Европейского союза.

Организации 
Политическая партия, выступающая за независимость Англии, была сформирована в феврале 2008 года под названием Free England Party. Она достигла некоторых небольших успехов на выборах до роспуска в декабре 2009 года.

Английский парламент в рамках Соединённого Королевства был (3.2.2) обещанием Манифеста Английских Демократов 2016 года.

Партия английской независимости была зарегистрирована в 2016 г.

Примечания 

Сепаратизм в Великобритании
Политика Англии